Agraecina är ett släkte av spindlar. Agraecina ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Månspindlar
Agraecina